Levittown – complesso residenziale 
Levittown – località nello Stato di New York
Levittown – località della Pennsylvania